STAT1  является членом семейства транскрипционных факторов  . STAT1 участвует в положительной регуляции генов по сигналам интерферона либо типа I, типа II, или типа III. В ответ на IFN-γ стимуляцию, STAT1 образует гомодимеры или гетеродимеры с STAT3, которые связываются с GAS (Interferon G amma- A ctivated  S equence) промоторным элементом; В ответ на любую IFN-α или IFN-β стимуляцию, STAT1 образует гетеродимер с STAT2, который может связываться с ISRE ( I nterferon-  S timulated  R esponse  E lement) промоторным элементом. В любом случае, связывание элемента с промотором приводит к увеличению экспрессии ISG ( I nterferon-  S timulated  G enes).

Экспрессия STAT1 в том числе может индуцироваться Диаллилдисульфидом , содержащимся в чесноке.

Взаимодействия 
STAT1 было показано, взаимодействуют с:

 BRCA1,
 C-jun,
 CD117,
 CREB-binding protein,
 Calcitriol receptor,
 Epidermal growth factor receptor,
 Fanconi anemia, complementation group C,
 GNB2L1,
 IFNAR2,
 IRF1,
 ISGF3G
 Interleukin 27 receptor, alpha subunit,
 MCM5,
 Mammalian target of rapamycin,
 PIAS1,
 PRKCD,
 PTK2,
 Protein kinase R,
 STAT2,
 STAT3,
  Src, and
 TRADD.

Примечания 

Белки человека
Белки
Гены